О́льга Су́харева:
 Сухарева, Ольга Александровна (1903—1983) — советский этнолог и востоковед.
 Сухарева, Ольга Анатольевна (род. 1987) — российская актриса.
 Сухарева, Ольга Михайловна (род. 1963) — советская и российская шахматистка.